Rorschach-teszt, pszichiátriában alkalmazott projektív teszt
Rorschach város Svájcban
Rorschach együttes
Rorschach a Minutemen és a Crimebusters csapatok tagja, a DC Comics Watchmen univerzumának szereplője